Ernesto Valverde vagy Ernesto Valverde Tejedor (Viandar de la Vera, 1964. február 9. –) spanyol válogatott labdarúgó, labdarúgóedző, az Athletic Bilbao vezetőedzője.

Sikerei, díjai

Játékosként 
Barcelona
Spanyol kupa: 1989–90
Kupagyőztesek Európa-kupája: 1988–89

Edzőként 
Olimbiakósz
Görög bajnok: 2008–09, 2010–11, 2011–12
Görög kupa: 2008–09, 2011–12
Athletic Bilbao
Spanyol szuperkupa: 2015
Barcelona
Spanyol bajnok (2) : 2017–2018 2018–2019
Spanyol kupagyőztes (1) : 2017–2018
Spanyol szuperkupa győztes (1) : 2018
Spanyol szuperkupa döntős (1) : 2016-17, 2019-20

Edzői statisztika
2020. január 15-én lett frissítve.

Jegyzetek

További információk 

1964-ben született személyek
Élő személyek
Spanyol labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Deportivo Alavés labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
Az Athletic Bilbao labdarúgói
Az RCD Mallorca labdarúgói
A Barcelona labdarúgói
Spanyol labdarúgóedzők
A Valencia CF vezetőedzői
Az FC Barcelona vezetőedzői
A La Liga edzői